Engelsmühle steht für
Engelsmühle (Gangelt)
Engelsmühle (Gladbach)
Engelsmühle (Darmstadt-Eberstadt)
Siehe auch:
 Englmühle
 Engelmüller